Список лучших альбомов США 1995 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard, по данным продаж за 1995 год. Cracked Rear View (дебютный альбом группы Hootie & The Blowfish) стал самым продаваемым альбомом 1995 года в США: к моменту выхода второго, Fairweather Johnson, он разошёлся более чем 13-миллионным тиражом. Обе пластинки лидировали в хит-параде Billboard 200 (№ 1), сделав Hootie & the Blowfish на тот момент самой популярной рок-группой страны.

История

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 1995 году (Billboard)
 Лучшие синглы США 1995 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов №1 1995 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1995 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Top 200 лучших альбомов по годам (Архив)

Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)
Чарты Billboard 1995 года